Akcja „B” – aresztowanie ewangelikalnych duchownych we wrześniu 1950
 Akcja B-1 
 Akcja B (film) – nazwa filmu czechosłowackiego z 1952
Zobacz też: Akcja, Akcja AB, Akcja „C”